Chris Durkin – calciatore statunitense
 James Durkin – attore e regista canadese
 Junior Durkin – attore statunitense
 Paul Durkin – ex arbitro di calcio inglese
 Shevonne Durkin – attrice statunitense